Иосиф Давидович Цхвирашвили (, 5 апреля 1910, Горийский уезд, Тифлисская губерния — неизвестно) — грузинский советский актёр театра, народный артист Грузинской ССР (1957).

Биография 
С 1933 по 1941 год и с 1946 года служил в Хашурском театре. С 1951 — в грузинской труппе Цхинвальского театра.

Творчество 
Был исполнителем остро характерных ролей, игра его была окрашена бытовым колоритом и юмором.

Среди ролей: Бекина («Мачеха Саманишвили» Давида Клдиашвили), Шмага; Мазутиани («Каторжник» Авксентия Цагарели), Зимзимов («Пэпо» Габриела Сундукяна), Торнике («Очаг Харатели» Михаила Мревлишвили), Романюк («Калиновая роща» Александра Корнейчука), царь Ираклий («Майя из Цхнети» Валерьяна Канделаки), Сганарель («Лекарь поневоле» Мольера).

Литература 
ცუცქირიძე, შ., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 11, თბ., 1987. — გვ. 253.

Примечания

Ссылки 
Театральная энциклопедия. Том 5/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967. — 1136 стб. с илл., 8 л. илл. 

იოსებ ცხვირაშვილი
Актёры Грузии
Персоналии, чья дата смерти не установлена